Мацу́та (, ) — село в Ирафском районе Республики Северная Осетия-Алания. Административный центр Задалеского сельского поселения.

История 
Мацута была некогда местом общественного нихаса тапандигорцев и местом захоронения. До 1930 г. здесь стояли интереснейшие склеповые захоронения.

География 
Расположено в юго-западной части региона, в Дигорском ущелье, на правом берегу реки Урух.

Достопримечательности 
С преданиями о нартах связан ряд различных памятников в урочище Мацута: склеп, считающийся местом погребения нарта Сослана, могила какой-то великанши, каменный стул Сослана, каменная седельная подушка того же богатыря, каменное корыто; здесь же указывают нартский нихас, развалины древних построек того же Сослана; в одном из ближайших дзуаров некогда приносили жертвы в память этого героя; на правом берегу Уруха есть место, с которого будто бы Сослан делал гигантские прыжки. Выше Мацуты в скалах находятся пещеры, считающиеся обиталищем нартов.

Население

Инфраструктура 
Село — северная граница национального парка «Алания».

 Объекты культурного наследия регионального значения (архитектура)
 
На поляне Мацута находятся:
 Склеп полуподземный
 Два двухкамерных склепа, средние вв.
 Склеп полуподземный

 Выявленные объекты культурного наследия (история)
 Бюст В.И Ленина, 1970 г. — с. Мацута, во дворе школы-интерната.
 Братская могила двух неизвестных советских лётчиков, погибших в 1942 г. в бою с немецко- фашистскими захватчиками — с. Мацута, в центре.

Транспорт 
Через село проходит автодороги регионального значения 90 ОП РЗ 90К-004 Чикола-Мацута-Коми-Арт, 90 ОП РЗ 90К-070 Мацута — Кумбулта и межмуниципального значения 90 ОП МЗ 90Н-009 «Транскам»-В. Згид-Мацута (Распоряжение Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 21 декабря 2007 года N 318-р. «Об утверждении перечня автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Северная Осетия-Алания»).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты Ирафского района